|-
| 131901 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131902 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131903 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131904 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131905 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131906 - ||  || 18 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131907 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131908 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131909 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131910 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131911 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131912 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131913 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131914 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131915 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131916 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131917 - ||  || 21 ianuarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131918 - ||  || 22 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131919 - ||  || 23 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131920 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131921 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131922 - ||  || 19 ianuarie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 131923 - ||  || 4 februarie 2002 ||  || 
|-
| 131924 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131925 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131926 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131927 - ||  || 3 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131928 - ||  || 5 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 131929 - ||  || 4 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131930 - ||  || 4 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131931 - ||  || 5 februarie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 131932 - ||  || 6 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131933 - ||  || 8 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 131934 - ||  || 8 februarie 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131935 - ||  || 8 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131936 - ||  || 9 februarie 2002 ||  || 
|-
| 131937 - ||  || 9 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131938 - ||  || 9 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131939 - ||  || 9 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131940 - ||  || 6 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131941 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131942 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131943 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131944 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131945 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131946 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131947 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131948 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131949 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131950 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131951 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131952 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131953 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131954 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131955 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131956 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131957 - ||  || 11 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131958 - ||  || 7 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131959 - ||  || 7 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131960 - ||  || 12 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 131961 - ||  || 12 februarie 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 131962 - ||  || 8 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131963 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131964 - ||  || 3 februarie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 131965 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131966 - ||  || 12 februarie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 131967 - ||  || 12 februarie 2002 ||  || , 
|-
| 131968 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131969 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131970 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131971 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131972 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131973 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131974 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131975 - ||  || 7 februarie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 131976 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131977 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131978 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131979 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131980 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131981 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131982 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131983 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131984 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131985 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131986 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131987 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131988 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131989 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131990 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131991 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131992 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131993 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131994 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131995 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131996 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131997 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131998 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 131999 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132000 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-